Наваро има више значења:
 Округ Наваро (Тексас)
 Наваро (Тексас)